En ostéologie la protubérance est une saillie sur un os (comme le petit ou le grand trochanter sur le fémur) ou sur une autre structure externe.
 En neuroanatomie, la protubérance annulaire (ou Pont de Varole) fait partie du tronc cérébral, elle est située au-dessus du bulbe rachidien et au-dessous des pédoncules cérébraux :
 En astronomie, une protubérance est un immense jet de gaz ionisé expulsé du Soleil ;
 En météorologie, le sommet protubérant est un dépassement en forme de dôme au sommet d'un cumulonimbus lorsque le courant ascendant dans le nuage est particulièrement fort.